Wahlkreis 49 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 49
 Landtagswahlkreis 49